Magyarország
 Kálló, vízfolyás, a Berettyó egyik ága
 Kálló, település Nógrád megyében
 Kállósemjén, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Nagykálló, város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Kiskálló, 1950-ben Nagykállóhoz csatolt egykori község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Szuhakálló, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Ukrajna
 Kálló (ukránul Крайне), település a Kárpátalján